Cotte steht für

 ein mittelalterliches Bekleidungsstück, siehe Cotte

Cotte ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno  Cotte (* 1945), französischer Jurist und Richter am Internationalen Strafgerichtshof
 Louis Cotte (1740–1815), französischer Meteorologe
 Olivier Cotte (* 1972), französischer Freestyle-Skier
 Robert de Cotte (1656–1735), französischer Baumeister und Innenausstatter

Siehe auch:
 Kotte
 Codde
 La Cotte de St Brelade
 Cotten